Le nom de villa Pisani peut s'appliquer à plusieurs maisons de plaisance de Vénétie, construites pour des membres de la famille Pisani :

 par Andrea Palladio :
 la villa Pisani, à Montagnana ;
 la villa Pisani, à Bagnolo.
 la Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, Vescovana.

 la villa Pisani, à Stra.
 la villa Pisani, à Lonigo.